Сту́рскуг (, досл.: Большой лес) — населённый пункт в Норвегии (муниципалитет Сёр-Варангер), в котором расположен единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе, пришедший на смену закрытому в 1949 году после вступления Норвегии в НАТО КПП Скафферхуллет. С российской стороны пункт пропуска называется Борисоглебск.

Примечания

Ссылки 
 Стурскуг на спутниковой карте Викимапия

Населённые пункты Норвегии
Финнмарк